Overlade (plaats), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, in de Overlade parochie
Overlade (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vesthimmerlands.